Врела могу да буду:

 Врела, врућа
 Врело (хидрологија), снажно и обилно извориште воде, множина су врела,

или
 Врела (Жабљак), насеље у општини Жабљак, Република Црна Гора
 Врела (Цетиње), насеље у општини Цетиње, Република Црна Гора
 Врела (Теслић), насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ
 Врела (Зворник), насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Врела (Високо), насеље у општини Високо, ФБиХ, БиХ
 Горња Врела, насеље у општини Брод, Република Српска, БиХ
 Доња Врела, насеље у општини Брод, Република Српска, БиХ
 Врело, раније Врела (до 1992), насеље у општини Исток, КиМ, Република Србија
 Видаковићи, раније Видаковићи Врела, насеље у општини Шековићи, Република Српска, БиХ

Види још 
 Врело (вишезначна одредница)